

Presentación previa 
Kevin King y Juan Carlos Spir eran ellos defensores del título, Spir decidió no participar este año. 

Guillermo Durán y Horacio Zeballos ganaron el título tras derrotar en la final Sergio Galdós y Guido Pella.

Cabeza de serie 

  Mariusz Fyrstenberg /  Aisam-ul-Haq Qureshi ''(Cuartos de final)
 ''' Guillermo Durán /  Horacio Zeballos (Campeones)

<ol start=3>
  Marcus Daniell /  Divij Sharan ''(Primera ronda)
  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de San Luis Potosí 2015